

Musica 
 Adesso – album di Mango del 1987
 Adesso – album di Michele Zarrillo del 1992
 Adesso – album di Ron del 1999
 Adesso – album di Ornella Vanoni del 1999
 Adesso – singolo di Daniele Groff del 1999
 Adesso – singolo di Lisa del 2002
 Adesso – album di Emma Marrone del 2015
 Adesso – singolo di Erica Mou del 2016
 Adesso – singolo di Diodato e Roy Paci del 2018

Altro 
 Adesso – quindicinale cristiano, fondato da don Primo Mazzolari

Altri progetti